Laureatki i nominowane do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii wokalistka roku / artystka roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni. W 2022 przywrócono kategorię pod zmienioną nazwą artystka roku.

Lata 1994-1999

Lata 2000–2009

Lata 2010-2012

Lata 2022-2029

Najczęściej nagradzane

Najczęściej nominowane

Przypisy 

Wokalistki